Die Abkürzung WRK steht für:

 Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen
 Westdeutsche Rektorenkonferenz, siehe Hochschulrektorenkonferenz 
 WRK Orgelbau

Abkürzung